Johann Herwarth von Bittenfeld ist der Name folgender Personen:

 Johann Eberhard Ernst Herwarth von Bittenfeld (1753–1833), deutscher Generalmajor, siehe Eberhard Herwarth von Bittenfeld der Ältere
* Johann Friedrich Herwarth von Bittenfeld (1696–1757), deutscher Oberst